Case ima više značenja:
 Case, Isernia
 Case, Savona
 Case, Verona
 Case, Vicenza